Туркестан — хутор в Саракташском районе Оренбургской области в составе Надеждинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 31 километр по прямой на север-северо-запад от посёлка Саракташ.

Население 

Население составляло 10 человек в 2002 году (русские 100 %), 3 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района